Вади́м Ви́нцерович Трепа́влов (род. 10 декабря 1960, Свердловск) — российский , тюрколог, доктор исторических наук (2002), член-корреспондент РАН (2022). Главный научный сотрудник Института российской истории РАН, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений. Председатель международной Ассоциации исследователей Золотой Орды.

Биография 
Родился в семье служащего. В 1983 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию «Социально-политическая преемственность в государственном строе Монгольской империи XIII в.».

В 1987—1988 годах был научным сотрудником Института истории и археологии УрО АН СССР, c 1988 года — сотрудник Института истории СССР. В 2002 году защитил докторскую диссертацию «История Ногайской Орды».

Входит в состав экспертного совета ВАК РФ по истории (с 2013). Является членом диссертационного совета по истории России до XX века ИРИ РАН, членом редколлегий журналов «Российская история», «Этнографическое обозрение», «Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН», «Золотоордынское обозрение» (Golden Horde Review), а также членом редколлегий периодических сборников «История народов России в исследованиях и документах» и «Тюркологического сборника».

В 2020 году возглавил созданную международную Ассоциацию исследователей Золотой Орды.

Награды 
 Премия Европейского совета для молодых учёных (1993)
 Макарьевская премия по номинации «История России» (2009) за труд «„Белый царь“: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV—XVIII вв.»
Заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики (2014)
Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2016)
Лауреат премии им. Хусаина Фаизханова (2017)

Неоднократно получал исследовательские и издательские гранты Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).

Научная деятельность и труды 
Им написано более 600 научных работ по истории России.

Направления научных исследований: история народов Поволжья, Сибири, Северного Кавказа, Центральной Азии, история вхождения народов и регионов в состав России, межэтнические отношения.

Диссертация 
 Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. Дисс. на соиск. уч. степ. д-ра ист. наук. М., 2001. 324 с.

Книги 
 Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. (проблема исторической преемственности). М.: Восточная литература, 1993. 168 с.
 Трепавлов В. В. Ногаи в Башкирии, XV—XVII вв. Княжеские роды ногайского происхождения. Уфа: Урал. науч. центр РАН, 1997. 72 с. (Материалы и исследования по истории и этнологии Башкортостана. № 2)
 Трепавлов В. В. Национальные окраины Российской империи. Становление и развитие системы управления М.: Славянский диалог, 1998. 416 с. (в соавт., отв. ред.)
 
 Россия и Северный Кавказ: 400 лет войны? М.: Инст. росс. ист. РАН, 1998. 37 с.; Lewiston; Queeston; Lampeter: The Edition Meller Press, 1999. 38 р. (в соавт., отв. ред.)
 Русское население национальных окраин России XVII—XX вв. М.: Славянский диалог, 2000. 320 с. (в соавт., отв. ред.)
 Война и ислам на Северном Кавказе XIX—XX вв. М.: Инст. росс. ист. РАН, 2000. 54 с. (в соавт., отв. ред.)
 
 Присоединение Среднего Поволжья к Российскому государству. Взгляд из XXI века // Стенограмма «Круглого стола» в Институте российской истории РАН, 14 ноября 2002 г. / Под ред. А. Н. Сахарова, В. В. Трепавлова. — М., 2003.
 Российская многонациональная цивилизация: Единство и противоречия / Отв. ред. В. В. Трепавлов. — М.: Наука, 2003. — 378 c.
 Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551—1561 гг.) / Ред. Д. А. Мустафина, В. В. Трепавлов; Ред. Миркасым Усманов. — Казань, Татарское книжное издательство, 2006. — 392 с.
 
 
 
 
 
 Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2018.
 Трепавлов В. В. Степные империи Евразии: монголы и татары. — 2-е изд. — М.: Квадрига, 2018. — 368 с. — (Исторические исследования). ISBN 978-5-91791-259-2

Статьи 
 Трепавлов В. В. Тюркская знать в России (ногаи на царской службе) // Вестник Евразии: 1998. № 1—2 С. 97—109.
 Трепавлов В. В. «Национальная политика» в многонациональной России XVI—XIX веков // Историческая психология и социология истории: 2009. Том 2, № 1
 Трепавлов В. В. Образ русских в представлениях народов России XVII—XVIII вв. // Этнографическое обозрение: 2005, № 1. С. 102—118.
 Трепавлов В. В. Российские княжеские роды ногайского происхождения (генеалогические истоки и ранняя история) // Тюркологический сборник: 2002: Россия и тюркский мир. — М.: Восточная литература, 2003. — С. 320—353.
 Трепавлов В. В. Власть и управление в тюркском кочевом обществе (по эпическим сказаниям народов Южной Сибири) // Тюркологический сборник: 2005. Тюркские народы России и Великой степи. — М.: Восточная литература, 2006. — С. 323—354.
 Трепавлов В. В. Предки «Мамая-царя». Киятские беки в «Подлинном родослове Глинских князей» // Тюркологический сборник: 2005. Тюркские народы России и Великой степи. — М.: Восточная литература, 2006. — С. 319—352.
 Трепавлов В. В. Родоначальники Аштарханидов в Дешт-и Кипчаке : (заметки о предыстории бухар. династии) // Тюркологический сборник: 2005. Тюркские народы России и Великой степи. — М.: Восточная литература, 2006. — С. 370—395.
 Трепавлов В. В. Лояльность в обмен на ярлык // Родина. 2007. № 9.

Примечания

Литература 
 История народов России в исследованиях и документах. Выпуск 9: К юбилею В. В. Трепавлова / [отв. ред. Дж. Я. Рахаев]. М.., 2022.

Ссылки 
 
 Страница на сайте ИРИ РАН
 Основные научные труды В. В. Трепавлова
 Список публикаций на ELIBRARY.ru
 Публикации на сайте ИВР РАН
 Золотая Орда в книгах Вадима Трепавлова и Юрия Селезнёва
 Отбрасывать драгоценное наследие российской тюркологии — это непростительное расточительство (интервью)
 Вадим Трепавлов: «Грузинские историки перечеркивают цивилизационный фактор России в развитии Грузии»

Историки по алфавиту
Историки России
Востоковеды России
Исследователи Золотой Орды
Сотрудники Института российской истории РАН
Лауреаты Макарьевской премии
Заслуженные деятели науки Карачево-Черкесской Республики